10-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 1 по 15 октября 1982 года в четырёх городах Аргентины с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Аргентина — страна-организатор;
 СССР, Италия, Куба, Южная Корея, Чехословакия, Бразилия, Китай, Польша, ГДР, Болгария, Япония, Мексика — по итогам чемпионата мира 1978 года;
 Румыния, Франция, Финляндия — по итогам чемпионата Европы 1981 года;
 США, Канада — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1981 года;
 Чили, Венесуэла — по итогам чемпионата Южной Америки 1981 года;
 Австралия, Ирак — по итогам чемпионата Азии 1979 года;
 Тунис, Ливия — по итогам чемпионата Африки 1979 года.

Система проведения чемпионата 
24 команды на первом этапе были разбиты на 6 групп. 12 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4 места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

По подобной системе места с 13-го по 24-е разыграли 12 команд, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Буэнос-Айрес 

 2 октября: Япония — Мексика 3:0 (15:11, 15:8, 15:9); Аргентина — Тунис 3:0 (15:2, 15:4, 15:0).
 3 октября: Япония — Тунис 3:0 (15:8, 15:5, 15:4); Аргентина — Мексика 3:1 (16:14, 13:15, 15:3, 19:17).
 4 октября: Мексика — Тунис 3:2 (13:15, 11:15, 15:9, 15:9, 15:7); Япония — Аргентина 3:1 (10:15, 17:15, 15:11, 15:11).

Группа В 
Катамарка 

 2 октября: СССР — Чили 3:0 (15:0, 15:4, 15:8); Болгария — США 3:2 (13:15, 15:6, 12:15, 15:11, 16:14).
 3 октября: Болгария — Чили 3:0 (15:5, 15:5, 15:3); СССР — США 3:0 (15:11, 15:12, 16:14).
 4 октября: СССР — Болгария 3:0 (15:7, 15:5, 15:13); США — Чили 3:0 (15:1, 15:1, 15:5).

Группа С 
Росарио 

 1 октября: Италия — Австралия 3:0 (15:1, 15:1, 15:8); Канада — ГДР 3:0 (15:12, 15:6, 15:10).
 2 октября: ГДР — Австралия 3:0 (15:5, 15:6, 15:5); Италия — Канада 3:2 (15:5, 9:15, 15:5, 13:15, 15:8).
 3 октября: Канада — Австралия 3:0 (15:1, 15:10, 15:9); ГДР — Италия 3:0 (16:14, 15:6, 15:8).

Группа D 
Буэнос-Айрес 

 2 октября: Куба — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:3, 15:4); Польша — Румыния 3:0 (15:6, 15:10, 15:6).
 3 октября: Польша — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:5, 15:1); Куба — Румыния 3:0 (15:6, 15:11, 15:7).
 4 октября: Румыния — Венесуэла 3:1 (15:13, 15:9, 15:17, 15:9); Польша — Куба 3:1 (9:15, 15:10, 15:5, 15:10).

Группа E 
Буэнос-Айрес 

 1 октября: Китай — Франция 3:0 (15:10, 15:5, 17:15); Южная Корея — Финляндия 3:1 (16:14, 15:12, 14:16, 15:11).
 2 октября: Южная Корея — Франция 3:0 (16:14, 15:12, 15:11); Китай — Финляндия 3:0 (15:12, 15:5, 15:9).
 3 октября: Франция — Финляндия 3:2 (3:15, 15:11, 15:9, 11:15, 16:14); Китай — Южная Корея 3:0 (15:12, 15:6, 15:4).

Группа F 
Мендоса 

 2 октября: Чехословакия — Ирак 3:0 (15:6, 15:7, 15:3); Бразилия — Ливия 3:0 (15:3, 15:5, 15:6).
 3 октября: Чехословакия — Ливия 3:0 (15:6, 15:3, 15:7); Бразилия — Ирак 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).
 4 октября: Ирак — Ливия 3:2 (9:15, 15:12, 10:15, 15:11, 15:13); Чехословакия — Бразилия 3:1 (15:12, 16:14, 11:15, 15:8).

Классификационный раунд за 13—24 места 
Буэнос-Айрес, Росарио
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

Группа I 

Буэнос-Айрес
 7 октября: Италия — Финляндия 3:0 (15:13, 15:10, 15:11); Мексика — Австралия 3:0 (15:6, 15:9, 15:4); Франция — Тунис 3:0 (15:4, 15:1, 15:2).
 8 октября: Франция — Мексика 3:2 (11:15, 15:13, 10:15, 15:12, 15:11); Финляндия — Австралия 3:0 (15:7, 15:9, 15:6); Италия — Тунис 3:0 (15:3, 15:2, 15:5).

Росарио
 10 октября: Италия — Франция 3:1 (10:15, 15:13, 15:6, 15:6); Мексика — Финляндия 3:2 (16:14, 8:15, 17:15, 11:15, 17:15); Тунис — Австралия 3:0 (15:13, 15:13, 15:10).
 11 октября: Финляндия — Тунис 3:0 (15:7, 15:9, 15:13); Италия — Мексика 3:0 (15:2, 15:10, 15:8); Франция — Австралия 3:0 (15:10, 15:8, 15:6).

Группа J 

Росарио
 7 октября: Венесуэла — Ирак 3:1 (15:4, 15:5, 11:15, 15:3); Румыния — Чили 3:0 (15:5, 15:4, 15:3); США — Ливия 3:0 (15:7, 15:1, 15:3).
 8 октября: Румыния — Ирак 3:0 (15:8, 15:3, 15:2); США — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:4, 15:8); Чили — Ливия 3:0 (15:10, 15:12, 15:8).

Буэнос-Айрес
 10 октября: США — Ирак 3:0 (15:6, 15:9, 15:9); Венесуэла — Чили 3:2 (15:8, 16:18, 15:8, 13:15, 15:10); Румыния — Ливия 3:0 (15:5, 15:4, 15:1).
 11 октября: Венесуэла — Ливия 3:0 (15:10, 15:8, 15:9); Ирак — Чили 3:0 (15:12, 15:6, 15:8); США — Румыния 3:1 (15:11, 13:15, 15:11, 15:10).

Плей-офф

Полуфинал за 13—16 места 
Катамарка. 14 октября
 США — Франция 3:0 (15:6, 15:4, 15:11).
 Италия — Румыния 3:2 (15:13, 15:9, 4:15, 10:15, 18:16)

Полуфинал за 17—20 места 
Росарио. 14 октября
 Финляндия — Венесуэла 3:1 (16:14, 15:11, 8:15, 15:10)
 Мексика — Ирак 3:0 (15:2, 15:10, 15:3)

Полуфинал за 21—24 места 
Буэнос-Айрес. 14 октября
 Австралия — Чили 3:1 (13:15, 15:10, 15:3, 15:2)
 Тунис — Ливия 3:1 (15:11, 14:16, 15:8, 15:8)

Матч за 23-е место 
Буэнос-Айрес. 15 октября
 Чили — Ливия 3:1 (7:15, 15:8, 15:9, 15:1)

Матч за 21-е место 
Буэнос-Айрес. 15 октября
 Тунис — Австралия 3:1 (12:15, 15:12, 15:4, 15:4)

Матч за 19-е место 
Росарио. 15 октября
 Венесуэла — Ирак 3:2 (15:10, 11:15, 11:15, 15:3, 15:8)

Матч за 17-е место 
Росарио. 15 октября
 Финляндия — Мексика 3:0 (15:8, 15:12, 16:14)

Матч за 15-е место 
Катамарка. 15 октября
 Румыния — Франция 3:2 (15:10, 13:15, 13:15, 16:14, 15:11)

Матч за 13-е место 
Катамарка. 15 октября
 США — Италия 3:0 (15:10, 15:5, 15:6)

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
Росарио, Буэнос-Айрес 

Росарио
 7 октября: Канада — Япония 3:1 (14:16, 15:7, 15:11, 18:16); Китай — ГДР 3:0 (15:9, 15:12, 15:8); Аргентина — Южная Корея 3:2 (10:15, 15:12, 15:7, 12:15, 15:8).
 8 октября: Южная Корея — ГДР 3:0 (15:11, 15:12, 15:9); Аргентина — Канада 3:2 (16:14, 15:5, 12:15, 5:15, 15:9); Япония — Китай 3:2 (4:15, 15:6, 15:6, 4:15, 15:11).

Буэнос-Айрес
 10 октября: Китай — Канада 3:0 (15:1, 17:15, 15:3); Япония — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:11, 15:5); Аргентина — ГДР 3:2 (7:15, 15:7, 8:15, 16:14, 15:8).
 11 октября: Южная Корея — Канада 3:0 (17:15, 15:8, 15:13); Япония — ГДР 3:0 (17:15, 15:11, 15:3); Аргентина — Китай 3:0 (15:10, 15:11, 15:10).

Группа H 
Мендоса, Катамарка 

Мендоса
 7 октября: Болгария — Чехословакия 3:2 (13:15, 12:15, 15:6, 15:12, 15:9); Бразилия — Польша 3:0 (15:11, 15:13, 15:10); СССР — Куба 3:0 (15:12, 15:3, 15:6).
 8 октября: Болгария — Польша 3:0 (15:10, 15:13, 15:4); Бразилия — Куба 3:0 (15:9, 15:13, 15:12); СССР — Чехословакия 3:1 (10:15, 15:12, 15:6, 15:4).

Катамарка
 10 октября: Куба — Чехословакия 3:2 (14:16, 17:15, 7:15, 15:9, 15:12); Бразилия — Болгария 3:1 (13:15, 15:6, 15:7, 15:10); СССР — Польша 3:1 (15:9, 11:15, 15:9, 15:2).
 11 октября: Куба — Болгария 3:2 (12:15, 15:9, 11:15, 15:12, 15:9); СССР — Бразилия 3:0 (15:7, 15:7, 15:6); Польша — Чехословакия 3:0 (15:8, 15:5, 18:16).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
Буэнос-Айрес. 14 октября
 СССР — Аргентина 3:0 (15:7, 15:10, 15:9)
 Бразилия — Япония 3:0 (15:7, 20:18, 15:11)

Полуфинал за 5—8 места 
Росарио. 14 октября
 Польша — Китай 3:1 (10:15, 15:4, 15:4, 15:12)
 Болгария — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:6, 15:8)

Полуфинал за 9—12 места 
Мендоса. 14 октября
 Куба — ГДР 3:0 (15:3, 15:4, 15:8)
 Чехословакия — Канада 3:0 (16:14, 16:14, 15:6)

Матч за 11-е место 
Мендоса. 15 октября
 Канада — ГДР 3:2 (15:9, 10:15, 15:11, 7:15, 15:2)

Матч за 9-е место 
Мендоса. 15 октября
 Чехословакия — Куба 3:0 (15:11, 15:2, 15:13)

Матч за 7-е место 
Росарио. 15 октября
 Китай — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:7, 15:8)

Матч за 5-е место 
Росарио. 15 октября
 Болгария — Польша 3:1 (15:10, 13:15, 15:6, 15:7)

Матч за 3-е место 
Буэнос-Айрес. 15 октября
 Аргентина — Япония 3:0 (16:14, 16:14, 15:11)

Финал 
Буэнос-Айрес. 15 октября
 СССР — Бразилия 3:0 (15:3, 15:4, 15:5)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Вячеслав Зайцев, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Юрий Панченко, Павел Селиванов, Олег Молибога, Владимир Шкурихин, Валерий Лосев, Александр Сороколет, Сергей Грибов, Олег Смугилёв. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Бернардо Роча ди Резенди (Бернардиньо), Жозе Монтанаро Жуниор, Руй Кампос ду Насименто, Ренан Дал Зотто, Уильям Карвальо да Силва, Амаури Рибейро, Марио Шандо ди Оливейра Нето, Домингос Маркана Лампарьелло Нето, Леонидио Паскали ди Прая Фильо (Лео), Бернард Райзман, Луис Клаудио ди Кастро Фигейредо (Какау), Фернандо Роскио ди Авила (Фернандан). Главный тренер — Пауло Роберто ди Фрейтас (Бебето).

 : Карлос Альберто Гетцелевич, Даниэль Хорхе Кастеллани, Эстебан Эдуардо Мартинес, Карлос Энрике Вагенпфейльд, Габриэль Роберто Солари, Хосе Мигель Пуччинелли, Уго Нестор Конте, Рауль Николас Кирога, Джон Эмили Уриарте, Альсидес Десидерио Куминетти, Леонардо Сесар Вернес, Вальдо Ариэль Кантор. Главный тренер — Сон Ён Ван.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1982 год в волейболе
Чемпионаты мира в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
1982 год в Аргентине